Carl Orff (1895-1982) – compositore tedesco
Gertrud Orff (1914-2000) – musicoterapeuta tedesca
Karl von Orff (1817-1895) – generale del Regno di Baviera
Karl Maximilian von Orff (1828-1905) – ufficiale del Regno di Baviera e geodeta tedesco
Liselotte Orff (1930-2012) – quarta moglie di Carl Orff e presidente della fondazione a lui dedicata
21125 Orff – asteroide della fascia principale, dedicato a Carl Orff

Pagine correlate 
 Orf